

Persone
 Il Moretto o Moretto da Brescia (Alessandro Bonvicino) – pittore italiano

Angelo Joseph Moretto – hockeista canadese
Barbara Moretto – pallamanista francese
Gaspare Moretto –  religioso e missionario italiano naturalizzato statunitense
Graziella Moretto – attrice brasiliana
Gustavo Moretto – musicista argentino
Ivan Moretto – calciatore ed allenatore italiano
Kátia Celestina Moretto – modella brasiliana eletta Miss Brasile 1976
Marcelo Moretto, detto Moretto – calciatore brasiliano
Marcia Moretto – ballerina e coreografa argentina
Nei Paulo Moretto – vescovo brasiliano
Moretto Giorgio – personaggio noto italiano
Nelly Moretto – musicista argentina
Sara Moretto – politica italiana
Rémy Martin Louis Moretto ~ Visconte di Foix-Béarn – Nobile, uomo d'affari e imprenditore francese

Gioielleria
Moretto fiumano – gioiello della tradizione orafa di Fiume in Croazia
Moretto veneziano – gioiello della tradizione orafa di Venezia

Altro
Via Moretto – via di Brescia
 Moretto – nome comune del pesce Etmopterus spinax
 Moretto – dolce di origine danese